Патрик Шеллинг (); () — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2011
 2-й  Летняя Универсиада —  Групповая гонка
 3-й  Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка 
 2012
 2-й  Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка 
 2016
 1-й  Тур дю Луар и Шер — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Хорватия — Словения
 3-й Тур Австрии — Генеральная классификация
 4-й Тур Хайнаня — Генеральная классификация
 2017
 1-й — Этап 4 Тур Южной Богемии
 2-й Тур дю Юра
 8-й Флеш дю Сюд — Генеральная классификация
 8-й Тур Хайнаня — Генеральная классификация
 2018
 1-й — Пролог Тур Венгрии
 1-й — Этап 3 (ИГ) Тур де Савойя Монблан
 2-й  Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка
 5-й Чемпионат Швейцарии — Индивидуальная гонка
 2019
 3-й Гран-при Райффайзен
 4-й Гран-при Лугано
 5-й Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка
 9-й Тур Австрии — Генеральная классификация
 2020
 3-й Тур Руанды — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Шеллинг, Патрик  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии